Horgo kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Tariat, distrikt, Archangaj,

Norge 

 Horgo (ö i Norge), Hordaland fylke, Austevoll, 

Robotskapade Mongolietförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar